Хайнценберг () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Бад-Кройцнах. Подчиняется управлению Кирн-Ланд. Население составляет 27 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 1,96 км². Официальный код — 07 1 33 042.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца